A Toti Sport egy nagy magyar sportruházat és sportfelszerelés gyártó cég. Központja Budapesten van.

Szponzoráció

Labdarúgás 
  Kaposvári Rákóczi FC – NB I

Kézilabda 
  Kispest Honvéd női csapata – NB I

Kosárlabda 
  SZEDEÁK

Hivatkozások 
 hivatalos honlap

Források 

Ruházati márkák
Magyarországi cégek